Рауно Леонард Мякинен (; , Пори, Финляндия — ) — финский борец классического (греко-римского) и вольного стилей, олимпийский чемпион Игр в Мельбурне (1956) по греко-римской борьбе.

Биография 

Вырос в центральной Финляндии, заниматься спортом начал в спортивном клубе «Työväen Painisema». Борьбу Рауно выбрал неслучайно, его отец Вяйно Мякинен был борцом. В 18 лет Рауно поступил на службу в полицию и переехал в Тампере.

Ещё в юности он неоднократно побеждал на соответствующих его возрасту первенствах Финляндии, в 1952 году свой первый титул среди взрослых. Первоначально спортсмен боролся вольным стилем, но в 1955 году переключился на греко-римский.

Олимпийская карьера борца началась в 1952 году с «домашних» Игр в Хельсинки, где он проиграл в четвёртом круге будущему победителю Байраму Шиту из Турции. Следующий олимпийский цикл (1952—1956) спортсмен провел без серьёзных международных стартов, поскольку на тот период чемпионаты мира и Европы среди вольников и классиков проходили чередуясь каждые два года, а на участие в мировом первенстве в Токио (1954) у национальной федерации нашлись средства для отправки только двух атлетов.

На Играх в Мельбурне (1956) борец впервые выступал в греко-римском стиле, победив в финале венгра Имре Пойяка, он стал победителем соревнований в легком весе. На своей третьей Олимпиаде в Риме (1960) Мякинен был вынужден сняться уже во втором раунде из-за травмы. В том же году он выиграл шестое национальное первенство Финляндии.

Уйдя из «большого спорта», работал полицейским в Тампере. В 1974 году оставил службу по инвалидности.

Был награждён финским орденом Льва.

Ссылки 
 
 
 Suomalainen olympiavoittaja on kuollut 

Чемпионы Финляндии по борьбе
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы полулёгкого веса